Šótoku je jméno japonských vládců

 Šótoku (718–770) císařovna Kóken, jež byla v druhém období své vlády známá jako císařovna Šótoku. 
 Princ Šótoku (574–622) pololegendární regent a politik z období Asuka
 Období Šótoku (1711–1716) název období japonských dějin